Бильфельд — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Бильфельд, Леопольд (1838—1922) — русский архитектор немецкого происхождения. 
 Бильфельд, Хайнц (1916—1944) — немецкий офицер-подводник.
 Бильфельд, Якоб Фридрих фон (1717—1770) — немецкий писатель и государственный деятель (был советником Фридриха Великого).